Aneby kan syfta på:

 Aneby kommun – en kommun i Jönköpings län
 Aneby – en tätort i Småland och centralort i Aneby kommun
 Aneby landskommun – en tidigare kommun i Jönköpings län 1967–1970
 Aneby municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Bredestads och Bälaryds kommuner 1923–1967
 Aneby församling –  en församling i Aneby pastorat i Smålandsbygdens kontrakt i Linköpings stift 2006–
 Aneby kyrka – en kyrkobyggnad i som ligger i samhället Aneby i Bredestads socken, Aneby kommun 1997–
 Aneby gård – en gård